Voltaire – francuski pisarz
 Voltaire – krater na Deimosie
 Voltaire – paryska stacja metra
 Voltaire – amerykański muzyk pochodzenia kubańskiego
 Voltaire – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
Gminy w USA:
 Voltaire (ang. Voltaire Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sherman
 Voltaire (ang. Voltaire Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry

Zobacz też:

 Wolter (ujednoznacznienie)